Silencer může znamenat:

 anglicky tlumič hluku výstřelu
 v genetice tlumič transkripce, opakem je enhancer
 Silencer (americká hudební skupina) – americká power/death/thrash metalová kapela
 Silencer (švédská hudební skupina) – švédská black metalová kapela
 Silencer (videohra) – multiplayerová videohra